

Sigle 
 Breaking Bad
 Broad-band (banda larga)

Aziende 
 BB – casa motociclistica italiana, attiva a Parma dal 1927 al 1930

Codici 
 BB – codice vettore IATA di Seaborne Airlines
 BB – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Barbados
 BB – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Bubanza (Burundi)
 BB – codice postale della zona di Blackburn, in Inghilterra
 BB – simbolo di classificazione di scafo (hull classification symbol) impiegato dalla US Navy per identificare le navi da battaglia

Informatica 
 .bb – dominio di primo livello delle Barbados
 BB demo – software basato su ASCII art che utilizza AAlib
 BB – abbreviazione di Ballon Boy, animatronico del famoso gioco Five Nights at Freddy's 2

Musica 
 B♭- si bemolle secondo la notazione inglese

Religione 
 B.B. – Suore Figlie della Vergine

Sport 
 BB – nelle statistiche del baseball e del softball, basi per ball (base on balls)

Trasporti 
 BB – targa automobilistica delle Ferrovie (Austria)
 BB – targa automobilistica di Sumatra settentrionale (Indonesia)
 BB – targa automobilistica di Moss (Norvegia)
 BB – targa automobilistica di Banská Bystrica (Slovacchia)

Altro 
 BB – bellissimo, in numismatica, riferito allo stato di conservazione
 B&B – Bed and breakfast
 bb – abbreviazione di bye bye in uso nelle chat
 B.B. – Beyond Birthday, personaggio centrale della light novel ispirata al manga Death Note, Another Note: Il serial killer di Los Angeles
 BB – classe di rating